FIFA est un sigle de 4 lettres, pouvant désigner :

 la Fédération internationale de football association : l'association mondiale gérant les intérêts du football ;
 FIFA : une série de jeux vidéo de football qui tire son nom de l'association sus-nommée ;
 le Festival international du film d'animation d'Annecy (France) ;
 le Festival international du film d'amour de Mons (Belgique) ;
 le Festival international du film sur l'art de Montréal (Canada) ;
 le Festival international du film animalier d'Albert (France).
 le Festival international du film d'Aubagne (France).